Maximiliano de Sajonia (Dresde, 13 de abril de 1759-ibídem, 3 de enero de 1838) fue designado heredero al trono de 1827 a 1830 del Reino de Sajonia.

Primeros años 
Maximiliano nació en Dresde, era el séptimo hijo (pero el sexto superviviente) y quinto varón del elector de Sajonia Federico Cristián y de su esposa, la princesa María Antonia Walpurgis de Baviera. Era nieto del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Carlos VII, y de la archiduquesa María Amelia de Austria.

Su padre falleció cuando tenía cuatro años, por lo que su educación y la de sus hermanos dependió de su madre y tutores.

Vida pública 
Como era el hijo menor de la familia, Maximiliano inicialmente tenía pocas posibilidades de heredar el Electorado de Sajonia. Sin embargo, en 1800, Maximiliano era el segundo en la línea, debido todos los hermanos mayores de Maximiliano, tanto los príncipes Carlos como José, que murieron a una edad temprana, como todos los hijos de sus dos hermanos mayores sobrevivientes, los reyes Federico Augusto I y Antonio, murieron en la infancia, excepto María Augusta, la única descendiente sobreviviente de Federico Augusto. Después de la creación del Reino de Sajonia en 1806, Maximiliano se convirtió en Príncipe de Sajonia.

En 1824, realizó un viaje con su hija Amalia, que les llevaría a visitar a sus hijas: María Fernanda, casada con Fernando III de Toscana; María Ana, casada con el hijo del anterior, el gran príncipe de Toscana, Leopoldo y María Josefa Amalia, casada con Fernando VII de España. El viaje se realizó por tierra, incluyendo el viaje de Florencia a España, pasando por Burgos, Valladolid y Villacastín. El 3 de diciembre llegaron al monasterio de San Lorenzo de El Escorial, donde se encontraban María Josefa Amalia y Fernando VII. El 13 de diciembre se trasladaron todos a Madrid. Como era habitual, durante su estancia en la capital española visitaron distintos establecimientos, entre ellos la Real Sociedad Económica Matritense, el Real Colegio de Sordomudos o la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Después partieron el 8 de abril del mismo año, con la corte, a Aranjuez, siendo agasajados allí, en distintas ocasiones. El día 20 de abril emprendieron el viaje de regreso primero por tierra hasta Barcelona, pasando por Albacete, Almansa y Valencia. En mayo de 1825, tras pasar por Burdeos, llegan a París. En su estancia en la capital francesa, entre otras actividades, comen con Carlos X en Saint-Cloud y visitan el palacio de Versalles.

Cuando su hermano Federico Augusto, que había sido el primer rey de Sajonia desde 1806, murió en 1827, Maximiliano ocupó el primer lugar en la línea de sucesión del reino, siendo nombrado príncipe heredero (en alemán: Thronfolger).

Últimos años y muerte 
A raíz de los disturbios de 1830/31, Maximiliano declaró el 13 de septiembre de 1830, su renuncia a la sucesión en favor de su hijo mayor Federico Augusto, quien también fue nombrado corregente del anciano rey Antonio. Después de haber podido experimentar cómo su hijo ascendió al trono después de la muerte de Antonio en 1836, y le dio el Castillo de Weesenstein, Maximiliano murió aproximadamente un año y medio después y fue enterrado en la Cripta de Wettin de la Iglesia Católica de la Corte en Dresde.

Él fue el último de todos sus hermanos en morir.

Matrimonio e hijos 
Su primer matrimonio fue el 22 de abril de 1792 en Parma (por poderes) y el 9 de mayo en Dresde (en persona) con la princesa Carolina de Borbón-Parma, hija nacida del matrimonio del duque Fernando I de Parma, Piacenza y Guastalla, con la archiduquesa María Amalia de Austria. La pareja tuvo los siguientes hijos:

 Amalia María (1794-1870). Compositora y escritora, murió soltera y sin descendencia.
 María Fernanda (1796-1865), casada con Fernando III, gran duque de Toscana. No tuvieron descendencia.
 Federico Augusto (1797-1854), rey de Sajonia, casado en primeras nupcias con la archiduquesa  María Carolina de Austria y en segundas con la princesa María Ana de Baviera. No tuvo descendencia de ambos matrimonios, solo un hijo ilegítimo.
 Clemente María (1798-1822), murió soltero y sin descendencia.
 María Ana (1799-1832), casada con Leopoldo II, Gran Duque de Toscana. Tuvieron descendencia.
 Juan I (1801-1873), casado con la princesa Amalia Augusta de Baviera. Tuvieron descendencia.
 Maria Carlota Amalia (1802 - 1804), conocida como Carlota; murió en la infancia después de contraer viruela.
 María Josefa Amalia (1803-1829), casada con el rey Fernando VII de España. No tuvieron descendencia.

Carolina murió víctima de fiebres el 1 de marzo de 1804, tras casi doce años de matrimonio, dejando desconsolado a Maximiliano.

Veintiún años después, se casó a la edad de 66 años, el 15 de octubre de 1825 en Lucca (por poderes) y el 7 de noviembre en Dresde (en persona) con la sobrina de su primera esposa, la princesa María Luisa Carlota de Borbón-Parma, hija del matrimonio del rey Luis I de Etruria con la infanta española María Luisa de Borbón, la cuál era 43 años más joven. La pareja no tuvo descendencia común.

Títulos, órdenes y empleos

Títulos 

 9 de abril de 1759-6 de agosto de 1806: Su Alteza Serenísima el príncipe Maximiliano de Sajonia.
 6 de agosto de 1806-3 de enero de 1838: Su Alteza Real el príncipe Maximiliano de Sajonia.

Órdenes

1807: Caballero de la Orden de la Corona de Ruda.
 1815: Caballero gran cruz de la Orden sajona por méritos civiles.

Extranjeras 

 16 de marzo de 1792: Caballero de la Orden del Toisón de Oro. ( Reino de España)
 Caballero gran cruz  de la Orden de Carlos III. ( Reino de España)
 Caballero gran cruz de la Orden real de la Legión de Honor. ( Reino de Francia)
 Caballero gran cruz de la Orden militar de Cristo.( Reino de Portugal)
 Caballero gran cruz de la Orden militar de Santiago de la Espada. ( Reino de Portugal)
 Caballero gran cruz  de la Real Orden de San Fernando y el Mérito. ()

Empleos 

 Coronel. (Reino de Sajonia)
 Jefe del Real Regimiento sajón de infantería de línea. (Reino de Sajonia)

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Príncipes de Sajonia del siglo XVIII (Casa de Wettin)
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (Rama española)
Caballeros de la Orden de la Corona de Ruda
Príncipes de Sajonia del siglo XIX (Casa de Wettin)
Caballeros grandes cruces de la Orden de Santiago de la Espada
Caballeros grandes cruces de la Orden militar de Cristo
Caballeros grandes cruces de la Orden de Carlos III
Grandes cruces de la Legión de Honor
Grandes cruces de la Orden sajona por méritos civiles
Caballeros grandes cruces de la Real Orden de San Fernando del Mérito
Nacidos en Dresde